Алісія Молік була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Емі Фрейзер виграла титул, у фіналі перемігши Асагое Сінобу з рахунком 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 
 Елені Даніліду (1-ше коло)
 Світлана Кузнецова (1-ше коло)
 Олена Лиховцева (1-ше коло)
 Фабіола Сулуага (чвертьфінал)
 Марія Венто-Кабчі (2-ге коло)
 Асагое Сінобу (фінал)
 Анка Барна (чвертьфінал)
 Лора Гренвілл (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Hobart International, одиночний розряд
2004